Un palmarès musical, généralement appelé simplement palmarès en contexte, ou encore hit-parade, littéralement « parade des succès », dans certaines aires de la francophonie, est une liste des chansons du moment classées suivant l'ordre croissant ou décroissant de leur popularité, et généralement en rapport avec les chiffres de  ventes de disques et le nombre de passages à la radio.

Top 10, Top 40, Top 50 
Dans un palmarès, le top désigne les premières places du classement, par exemple le « Top 10 » désigne les dix premiers. 

Aux États-Unis, les radios ont généralisé le « Top 40 », classement des quarante chansons ayant le plus de succès apparu en 1951 lorsque les juke-boxes contenaient quarante disques.

Les classements sont regroupés par catégories : « meilleures ventes d'albums », « meilleures ventes de singles », etc. Ils sont déterminés pour un pays et une période donnés, généralement par pays et par semaine.

Charts 
Aux États-Unis, le magazine Billboard distingue en plus les charts pop (tous publics), les charts rhythm and blues et les charts country and western. 

En Grande-Bretagne, les classements sont publiés par le magazine New Musical Express depuis 1952.

Pendant les années 1960, le palmarès le plus suivi en France était celui de Radio Luxembourg. Depuis les années 1980, le Top 50 a pris le relais.

Classements dans les médias 

Le palmarès national de France appelé le Top 50, ne doit pas être confondu avec les différents palmarès et autres classements effectués par des radios, des chaînes de télévision ou des magazines, sans rapport avec les ventes de disques, mais correspondant plus particulièrement au goût de leur public.

Un classement musical est par exemple le Club 40, le classement officiel des titres les plus joués en discothèque en France.

Exemples de palmarès

Juillet août 1962 : Le Hit Parade de Salut Les Copains (magazine) 
Dès le numéro « juillet -  », premier numéro du magazine Salut les copains, on trouve déjà un classement qui va être publié dans chaque numéro : « Le Hit Parade De Salut Les Copains ».

12 septembre 1964 : Palmarès de RTL 
Le palmarès de RTL fut radiodiffusé dès 1962.

Voici le palmarès du  radiodiffusé sur les ondes de RTL :

9 novembre 1964 : Hit Parade de Salut Les Copains (radio Europe 1) 
Dès son lancement sur Europe nº 1 en 1959, l'émission radiophonique « Salut les copains » a déjà sa rubrique «  Hit-parade » .

Voici le hit-parade du  radiodiffusé sur les ondes de Europe n°1 :

1968 : Premier Hit-parade selon les ventes - CIDD

1984 : Premier Hit-parade selon les ventes - Top 50

1988 : Hit-parade du siècle 
 : « Le hit-parade du siècle » obtenu par sondage de la Sofres pour Canal+, la SACEM et RTL :

 Prendre un enfant par la main - Yves Duteil
 Ne me quitte pas - Jacques Brel
 Les roses blanches - Berthe Sylva
 Les Corons - Pierre Bachelet
 La montagne - Jean Ferrat
 Les feuilles mortes - Yves Montand
 Comme d'habitude - Claude François
 Petit papa Noël - Tino Rossi
 Enfants de tous pays - Enrico Macias
 Le chant des partisans - Anna Marly
 La chanson de Lara - Tereza Kesovija 
 Parlez-moi d'amour - Lucienne Boyer 
 La mer - Charles Trenet
 Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante - Laurent Voulzy
 Le déserteur - Marcel Mouloudji
 Le plus beau tango du monde - Alibert (chanteur) & Germaine Roger
 Mon vieux - Daniel Guichard 
 Chanson pour l'Auvergnat - Georges Brassens
 La petite église - Jean Lumière
 Y'a d'la joie - Charles Trenet

1993 : Top Albums (3 septembre 1993)

1993 : Top 50 (3 septembre 1993)

2010 : Les classements albums

Classements dans le monde

Références

Annexes

Bibliographie 
 Daniel Lesueur, Hit-Parades 1950-1998, Éditions Alternatives & parallèles, 2000
 Daniel Lesueur, 60 ans de hit parades, Éditions Alternatives, 2008

Articles connexes